Wojskowość:
 Gwardia – doborowe oddziały liniowe
 Gwardia Szkocka – elitarna jednostka gwardii królów Francji 1418–1830
 Gwardia Cesarska – elitarna formacja wojskowa I Cesarstwa Francuskiego
 Gwardia Imperium Rosyjskiego
 Gwardia – polska grupa konspiracyjna o charakterze socjalistycznym, działająca w latach 1939–1941
 Gwardia Akademicka – formacja paramilitarna studentów Uniwersytetu Warszawskiego w powstaniu listopadowym
 Gwardia Hlinki – formacja paramilitarna Słowackiej Partii Ludowej (SLS), istniejąca w latach 1938–1945
 Gwardia Honorowa – formacja I Cesarstwa Francuskiego w latach 1812–1813
 Gwardia Ludowa – organizacja zbrojna PPR
 Gwardia Narodowa
 Gwardia Narodowa (Francja) – nazwa milicji obywatelskiej, utworzonej w okresie rewolucji francuskiej w 1789
 Gwardia Narodowa (Nikaragua) – 1925–1979
 Gwardia Narodowa Stanów Zjednoczonych – formacja typu milicyjnego, mająca wspierać regularną armię USA
 Gwardia Palatyńska – nazwa nieistniejących oddziałów piechoty Państwa Watykańskiego
 Gwardia Szlachecka
 Gwardia Szwajcarska – piesza formacja wojskowa, pełniąca rolę straży przybocznej papieża
 Biała Gwardia – antykomunistyczne formacje wojskowe walczące w wojnie domowej w Rosji
 Błękitna Gwardia
 Czerwona Gwardia
Kluby sportowe:
 Gwardia Warszawa
 Gwardia Wrocław
 Gwardia Koszalin
 Gwardia Olsztyn
Organizacje polityczne:
 Żelazna Gwardia – faszystowska organizacja rumuńska
Inne:
 Gwardia Dumbledore’a – fikcyjne, tajne stowarzyszenie uczniowskie w Hogwarcie, któremu przewodził Harry Potter
 Gwardia Imperialna – rodzaj armii dostępny w grze bitewnej Warhammer 40,000